Giacobita – appartenente al movimento politico del giacobitismo (da Giacomo II d'Inghilterra)
 Giacobita – fedele della Chiesa ortodossa siriaca, monofisita (da Giacomo Baradeo)